Unió Internacional de Telecomunicacions, de l'anglès International Telecommunication Union 
 Infecció del tracte urinari
 Institute for Transuranium Elements